

Вороново — селище міського типу, Вороновський район, Гродненська область

Вороново — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Вороново — село, Кожевниковський район, Томська область
 Вороново — присілок, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія
 Вороново — присілок, Томський район, Томська область
 Вороново — садиба І. Л. Воронцова, потім Ростопчіних, Подольський міський округ, Московська область

Див. також 
 Воронове